Хороший человек — название ряда фильмов и телесериалов:
 Хороший человек (фильм)
 Хороший человек (сериал)
 Хороший человек идёт на войну
 Хороший человек в Африке